Smokey Stover ist der Name folgender Personen:

* Smokey Stover (Schlagzeuger), US-amerikanischer Schlagzeuger 
 Smokey Stover (Sänger) (Noble F. Stover; * 1928), US-amerikanischer Countrysänger, Songwriter, Radiomoderator und DJ  
 Smokey Stover (Trompeter) (Robert Stover; 1930/1931–1975), US-amerikanischer Trompeter und Bandleader

Smokey Stover steht für:

 Smokey Stover (Comic), US-amerikanischer Comic